Glasba Bosne in Hercegovine je zaradi burne zgodovine države mešanica vplivov turških, srednjeevropskih in sredozemskih gladbenih vplivov.

Glej tudi 

 Kultura Bosne in Hercegovine
 Umetnost Bosne in Hercegovine

Sklici 

Kultura Bosne in Hercegovine